Pirra puede referirse a:

 Pirra
 Pirra (ciudad), la ciudad griega.
 (632) Pirra, el asteroide.